Andy Chiodo (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace.

Carrière

Carrière junior 
Andy Chiodo commence sa carrière dans la ligue junior faisant partie de la Ligue canadienne de hockey, la Ligue de hockey de l'Ontario. Il joue alors pour les St. Michael's Majors de Toronto dès 2000-2001. Il participe pour la première fois à un repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en 2001 et est choisi par les Islanders de New York.  choisi lors du repêchage, il ne parvient pas à s'entendre avec la franchise de Uniondale et continue à jouer dans la LHO.

Les débuts dans la LAH 
À la suite de la saison 2002-2003, il est désigné meilleur gardien de la saison de la LHO alors que son équipe finit à la seconde place de sa division et ne perd qu'en demi-finale des séries de la ligue. N'ayant pas trouvé d'accord avec les Islanders, il participe au repêchage de 2003 et encore une fois, il est choisi au cours d'une ronde lointaine. Il est ainsi le  choisi et est un des choix des Penguins de Pittsburgh alors que ces mêmes Penguins ont acquis Marc-André Fleury comme tout premier choix du repêchage. Alors que ce dernier devient un des principaux gardiens de Pittsburgh, Chiodo passe le plus clair de son temps avec l'équipe de la Ligue américaine de hockey affiliée à Pittsburgh : les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton. Malgré tout, Chiodo joue deux matchs dans l'ECHL avec les Nailers de Wheeling mais également huit matchs de la saison en remplacement de Fleury. Il joue ainsi son premier match dans la LNH contre les Islanders le  et remporte sa première victoire une semaine plus tard.

Il aide également l'équipe de la LAH à accéder aux séries éliminatoires de la Coupe Calder à l'issue de la saison régulière. Malgré de bonnes performances de Chiodo, les Penguins de WBS perdent en quatre matchs la Coupe aux profits des Admirals de Milwaukee. Au cours des deux saisons suivantes, il joue majoritairement dans la LAH pour les Penguins de WBS sans parvenir à prendre une place dans l'équipe de la LNH.

En Europe 
En 2006-2007, il quitte l'Amérique du Nord pour rejoindre la Finlande et son championnat élite, la SM-liiga. Au cours de cette saison, il porte le maillot de trois équipes : le Kärpät Oulu, puis le Jokerit Helsinki deux jours plus tard et enfin le HPK Hämeenlinna. C'est avec la dernière de ces trois équipes qu'il finit la saison 2006-2007 sur la troisième place du podium. Il a finalement joué pour les équipes finissant sur les trois premières marches du podium. Un an plus tard, il rejoint l'équipe du Kärpät Oulu. En 2008, il signe au Dinamo Minsk qui intègre une nouvelle compétition la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Raiders de Weixford || OPJHL || 24 ||  ||  ||  ||  || 89 || 3,84 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 38 || 18 || 12 || 5 ||  || 86 || 2,49 || 0 || 4 || 9 || 9 || 2 || 6 || 479 || 30 || 3,76 || 88,8 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 33 || 14 || 10 || 3 ||  || 79 || 2,72 || 91,3 || 2 || 9 || 7 || 3 || 1 || 288 || 17 || 3,54 || 89,2 || 1 || 0
|-
| 2002-2003 || St. Michael's Majors de Toronto || LHO || 57 || 26 || 18 || 6 ||  || 154 || 3,01 || 91,5 || 3 || 2 || 18 || 10 || 8 || 1021 || 56 || 3,29 || 91,3 || 1 || 2
|-
| 2003-2004 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 8 || 3 || 4 || 1 || 486 || 28 || 3,46 || 89,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Penguins de WBS || LAH || 44 || 18 || 19 || 2 ||  || 98 || 2,4 || 90,8 || 4 || 23 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Nailers de Wheeling || ECHL || 2 || 0 || 2 || 0 || 86 || 9 || 6,26 || 78,6 || 0 || 0 || 18 || 9 || 7 || 1048 || 38 || 2,18 || 91,6 || 3 || 1
|-
| 2004-2005 || Penguins de WBS || LAH || 14 || 5 || 7 || 1 || 788 || 43 || 3,27 || 87,9 || 2 || 6 || 9 || 5 || 4 || 556 || 23 || 2,48 || 90,6 || 1 || 0
|-
| 2004-2005 || Nailers de Wheeling || ECHL || 22 || 9 || 10 || 2 ||  || 47 || 2,24 || 92,6 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Nailers de Wheeling || ECHL || 17 || 10 || 5 || 1 || 950 || 45 || 2,84 || 89,7 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Penguins de WBS || LAH || 14 || 8 || 4 || 2 || 840 || 31 || 2,21 || 92,5 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 5 || 2,5 || 92,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga || 6 || 4 || 2 || 0 || 360 || 16 || 2,66 || 89,3 || 1 || 0 || 9 || 5 || 4 || 609 || 15 || 1,48 || 95,2 || 1 || 3
|-
| 2007-2008 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga || 36 || 10 || 20 || 5 || 0 || 100 || 2,85 || 91,2 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 11 || 7 || 3 || 1 || 0 || 24 || 2,18 || 92,4 || 2 || 4 || 3 || 2 || 1 || 0 || 9 || 3,01 || 89,9 || 0 || 
|-
| 2008-2009 || HK Dinamo Minsk || KHL || 26 ||  ||  ||  ||  || 78 || 3,66 || 86,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Senators de Binghamton || LAH || 20 || 5 || 13 || 0 || 933 || 51 || 3,28 || 90,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Jackals d'Elmira || ECHL || 17 || 8 || 5 || 3 || 954 || 47 || 2,96 || 90,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 30 ||  ||  ||  ||  || 79 || 2,6 || 91,9 || 2 || 2 || 17 ||  ||  || 0 ||  || 3,28 || 91,6 ||  || 
|-
| 2011-2012 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 24 ||  ||  ||  ||  || 70 || 2,89 || 92,1 || 0 || 8 || 16 ||  ||  || 0 ||  || 2,58 || 92,9 ||  || 
|-
| 2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 45 ||  ||  ||  || 0 ||  || 2,83 || 91,4 ||  || 2 || 2 ||  ||  || 0 ||  || 3,52 || 88,4 ||  || 
|-
| 2013-2014 || Leki Lempäälä || Mestis || 11 ||  ||  ||  || 656 ||  || 3,37 || 91 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Condors de Bakersfield || ECHL || 4 || 1 || 3 || 0 || 223 || 10 || 2,69 || 90 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Tappara Tampere || SM-liiga || 7 || 2 || 1 || 2 || 370 || 15 || 2,43 || 91,3 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 39 || 14 || 25 || 0 ||  || 114 || 3,05 || 92,1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || KalPa Kuopio || Liiga || 14 || 5 || 4 || 5 || 858 || 23 || 1,61 || 93,4 || 2 || 4 || 3 ||  ||  || 0 ||  || 3,03 || 84,3 ||  || 
|-
| 2015-2016 || HC TWK Innsbruck || EBEL || 54 ||  ||  ||  ||  || 172 || 3,13 || 90,2 || 0 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC TWK Innsbruck || EBEL || 52 ||  ||  ||  ||  || 181 || 3,43 || 90 || 0 || 2 || 4 ||  ||  || 0 ||  || 4,03 || 88,3 ||  || 

| 8 || 3 || 4 || 1 || 486 || 28 || 3,46 || 89,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2000-2001 : remporte le Trophée F. W. "Dinty" Moore de la Ligue de hockey de l'Ontario.

Notes et références 

Naissance en avril 1983
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur des St. Michael's Majors de Toronto
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du Lempäälän Kisa